Pivijay kan syfta på:

Colombia 

 Pivijay (kommun), Magdalena, 
 Pivijay (ort), Magdalena,